Baratelli – cognome italiano
 Dominique Baratelli – ex calciatore francese